Talvisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Talvisalo (ö, lat 63,03, long 27,98), Norra Savolax, 
 Talvisalo (ö i Varkaus, lat 62,52, long 27,85), Norra Savolax, 
 Talvisalo (ö i Varkaus, lat 62,64, long 27,72), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar